Ohijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ohijiwka (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Ohijiwka (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Ohijiwka (Sachnowschtschyna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna